El término matraca puede referirse a:

 Matraca o carraca, instrumento musical.
 Matraca, carraca o llave (herramienta), que se utiliza para aflojar o apretar con poco esfuerzo todo tipo de tornillería y tuercas.
 matraca, uno de los nombres comunes del ave Phleocryptes melanops en Argentina.